Halicyclops canuensis – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tych skorupiaków została opublikowana w 1890 roku przez angielskiego zoologa Gilberta Charlesa Bourne (1861-1933), profesora Uniwersytetu w Oxfordzie.

Przypisy 

Halicyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1890 roku